Алекси́с (Але́кс) Тепо́ (; 30 июля 1906, Брест, Франция — 1 февраля 1989) — французский футбольный вратарь, участник Олимпиады 1928, чемпионатов мира 1930 и 1934 годов.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Арморикен де Брест». Большую часть карьеры игрока провёл в парижском «Ред Стар», в составе которого в 1928 году стал обладателем Кубка Франции.

В сборной 
Выступал за сборную Франции с 1927-го по 1935 год. Дебютировал 26 мая 1927 года в товарищеском матче со сборной Англии, в котором пропустил 6 мячей. Однако уже следующий свой матч — 21 февраля 1928 года с Ирландией Алекс Тепо отстоял «на ноль».

В 1930 году Тепо в составе сборной принял участие в первом чемпионате мира. Уже в первом тайме матча с Мексикой голкипер был вынужден покинуть поле из-за травмы, и место в воротах французов занял полузащитник Огюстен Шантрель. Восстановившись после травмы, Тепо сыграл 2 оставшихся матча группового турнира, проигранных французами с одинаковым счётом 0:1. В последнем матче своей сборной на турнире — против сборной Чили Алекс Тепо при счёте 0:0 парировал пенальти.

Всего Алекс Тепо провёл за сборную 31 матч, из которых 4 на чемпионатах мира, 1 на Летних Олимпийских Играх и 1 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира.  В 13 матчах Тепо был капитаном сборной.

Статистика

Достижения 
 Обладатель Кубка Франции (1): 1927/28

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации Футбола Франции
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Дюнкерк»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Родившиеся в Бресте (Франция)